Оу может означать:
 Оу — главный водораздельный горный хребет в северной части острова Хонсю в Японии.
 Ѹ, ѹ — буква старославянской азбуки.
 Оу — буква бенгальского алфавита.
 Оу — буква алфавита ория.
 Оу — двадцать девятая буква алфавита чжуинь.
 Оу — несколько омофоничных на путунхуа китайских фамилий.
 Оу Кайчунь (род. 1992) — гонконгская пловчиха, призёрка Азиатских игр.
 Оу Чулян (род. 1968) — китайский футболист, вратарь.